Duko (Arjasa)
 Duko (Rubaru)
 Duko (korfbalvereniging)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing